Уикипедия на горнолужишки език () е раздел на горнолужишки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 1 октомври 2006 година.

Статистика

Посещаемост 

Горнолужишки език
Лужишки сърби
Езици в Германия
Саксония